Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells 125K (officieel Oracle Challenger Series) van 2019 vond plaats van 25 februari tot en met 3 maart 2019 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Indian Wells Tennis Garden.

Enkelspel 
Titelverdedigster Sara Errani strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Chinese Wang Qiang bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het veertiende reekshoofd, Viktorija Golubic uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Amerikaanse Jennifer Brady in drie sets. Golubic wist voor het eerst het challengertoer­nooi van Indian Wells op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds tweeënhalf jaar. Zij won US$ 24.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Taylor Townsend en Yanina Wickmayer bereikten de finale, maar slaagden er niet in hun titel te verlengen.

Het eerste reekshoofd, Fanny Stollár en Heather Watson, moest al in hun openingspartij het onderspit delven.

Het ongeplaatste duo Kristýna Plíšková en Jevgenia Rodina won het toer­nooi. In de op zaterdag 2 maart gespeelde finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Taylor Townsend en Yanina Wickmayer in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste geza­men­lijke titel. De Tsjechische Plíšková had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Rodina geen.

Naast Wickmayer waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Indian Wells 125K 2019
Indian Wells 125K